Fång kan syfta på:

 Fång (juridik) – ett juridiskt begrepp, förvärvandet av äganderätt till något
 Fång – en mängdangivelse, se mängdmått
 Fång (sjukdom) – en sjukdom hos nötkreatur och hästar
 Djurfång – ett jaktsätt

Personer
 Åsa Fång (1970–), en svensk skådespelare och musikalartist